Gouna peut désigner :
 Gouna, une commune du Niger,
 Gouna, un village du Cameroun,
 El Gouna, une station touristique égyptienne.

Voir aussi 
Guna (homonymie)